Ambidédi Sima est un petit village de la région de Kayes situé à seulement quelques kilomètres de Kayes, entre Moussala et Ambidédi Poste et fait face à Ambidédi Krorhe sur l'autre rive du  fleuve Sénégal. Ambidédi fait partie des premiers villages de Gadiaga. 

L'agriculture reste l'activité principale durant toute l'année ; la pêche et l'élevage sont aussi pratiqués.

Article connexe 
 Cercle de Kayes

Commune dans la région de Kayes